Села:
 Міжгайці — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Міжгайці — Львівська область, Самбірський район